LAL (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Los Angeles Lakers – et basketball-hold i Los Angeles
 Deepak Lal – en britisk økonom